Résultats détaillés du tournoi de Wimbledon 2016,  du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du  au  à Wimbledon (Royaume-Uni).

Faits marquants

Forfaits avant le tournoi 
 Chez les hommes, on note les forfaits de l'Australien Thanasi Kokkinakis, pas totalement remis de son opération de l'épaule, et des Espagnols Rafael Nadal, blessé au poignet, et Tommy Robredo, blessé au pied.
 Chez les femmes, on note les absences de la Biélorusse Victoria Azarenka, blessée au genou droit, de la Japonaise Naomi Osaka, de l'Italienne Flavia Pennetta, qui a pris sa retraite en fin de saison précédente, et de la Russe Maria Sharapova, suspendue 2 ans après un contrôle positif au Meldonium.

Pendant le tournoi 
 En raison des intempéries qui ont perturbé plusieurs journées, une grande partie des matchs se dérouleront également le dimanche, journée traditionnellement sans match ("Middle Sunday"). En effet, c'est la quatrième fois dans l'histoire du tennis après 1991, 1997 et 2004 que l'on joue un dimanche à Wimbledon.

Simple 
 Au , Albano Olivetti, issu des qualifications, réalise 56 aces face à l'Australien Matthew Barton, au cours d'un match en 5 manches remporté par ce dernier [14-12]. Gilles Müller, victorieux du Colombien Santiago Giraldo [15-13] au , en marque, quant à lui, 51.
 Garbiñe Muguruza, tête de série  et récente lauréate à Roland-Garros, s'incline dès le  contre la Slovaque Jana Čepelová,  mondiale et issue des qualifications, en moins d'une heure (3-6, 2-6).
 À la suite de sa victoire sur Adrian Mannarino au , Novak Djokovic devient le premier joueur de l'ère Open à enchaîner 30 victoires consécutives en Grand Chelem.
 Le Britannique Marcus Willis,  mondial, le joueur le plus mal classé de la compétition, gagne trois matchs en pré-qualification, trois autres en qualification, et un dans le tableau final face au  mondial Ričardas Berankis en 3 sets. Il est arrêté au  par Roger Federer (0-6, 3-6, 4-6).
 Stanislas Wawrinka, tête de série 4, est battu dès le  par l'ex numéro 4 mondial Juan Martín del Potro en 4 sets (3-6, 6-3, 7-6, 6-3).
 Novak Djokovic, double tenant du titre, est battu au  par l'Américain Sam Querrey, tête de série 28 (7-6, 6-1, 3-6, 7-6), au cours d'un match interrompu à de multiples reprises. Cela faisait 7 ans que le Serbe n'avait pas été battu à ce stade d'un Majeur.
 En atteignant les 1/8 de finale, Lucas Pouille et Nicolas Mahut parviennent pour la première fois de leur carrière à ce stade d'un tournoi du Grand Chelem (Pouille ira même jusqu'en quart de finale). Avec Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, le contingent français place ainsi quatre représentants en deuxième semaine du tournoi de Wimbledon, une première depuis 1929 et le quatuor Jean Borotra, Henri Cochet, Pierre-Henri Landry et Christian Boussus.
 C'est également les premiers huitièmes de finale en Grand Chelem pour l'Américain Steve Johnson et le Tchèque Jiří Veselý, et les premiers quarts pour l'Américain Sam Querrey.
 À la suite de sa victoire sur abandon face à Richard Gasquet en 1/8 de finale, Jo-Wilfried Tsonga marque encore l'histoire du tennis français en dépassant le nombre de succès en Grand Chelem (103), détenu jusqu'alors par Jean Borotra.
 En accédant aux demi-finales, Venus Williams devient à 36 ans la joueuse la plus âgée à ce stade du tournoi depuis Martina Navrátilová, 37 ans, en 1994.
 En rejoignant les demi-finales, Roger Federer devient seul recordman des matches gagnés en Grand Chelem hommes et femmes confondus, avec 307 victoires. Il partageait jusqu'ici ce record avec Martina Navrátilová.
 Angelique Kerber se hisse en finale d'un Grand Chelem pour la deuxième fois de l'année après sa victoire à l'Open d'Australie. Ce résultat lui assure la deuxième place mondiale à l'issue du tournoi.
 Milos Raonic devient le premier Canadien à atteindre une finale de Grand Chelem en battant au tour précédent Roger Federer, tête de série n°3. C'est la première fois que le Suisse perd en demi-finale de Wimbledon.
 Serena Williams conserve son titre et remporte son  Grand Chelem, le  à Wimbledon en battant en finale Angelique Kerber (7-5, 6-3). Elle égale ainsi le record de Steffi Graf et n'est plus qu'à deux longueurs de Margaret Court, qui détient 24 Majeurs à son actif.
 Andy Murray bat en finale Milos Raonic 6-4, 7-6, 7-6 et remporte son  Grand Chelem, le second à Wimbledon. Il s'agit du  de sa carrière.

Double 
 Les intempéries ayant grandement perturbé le programme lors de la première semaine du tournoi, les rencontres des  et  en double hommes se jouent au meilleur des 3 sets, pour permettre de rattraper le retard pris en simple comme en double.. L'annonce tardive de cette décision, combinée à l'inégalité des retards pris par les différentes équipes, fait naître une polémique parmi les joueurs.
 La paire Jean-Julien Rojer - Horia Tecău, tenante du titre et tête de série , s'incline dès le  contre Jonathan Marray - Adil Shamasdin (2-6, 6-7).
 L'Australien et actuel capitaine de l'équipe d'Australie de Coupe Davis, Lleyton Hewitt, sort de sa retraite et participe à l'épreuve du double au côté de son compatriote Jordan Thompson.
 Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent le deuxième Grand Chelem de leur carrière en battant Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin (6-4, 7-6, 6-3), lors de la première finale 100 % française en double messieurs de l'histoire des Majeurs hors des frontières hexagonales. Grâce à ce résultat, Mahut et Herbert sont assurés de passer respectivement  et  mondiaux à l'issue du tournoi. Il s'agit de la  française à remporter un Grand Chelem dans l'ère Open.
 Après s'être imposée en simple, Serena Williams et sa sœur Venus remportent le double dames face à Tímea Babos et Yaroslava Shvedova (6-3, 6-4). Il s'agit de leur  Grand Chelem ensemble, le  à Wimbledon.
 En double mixte, la Britannique Heather Watson et le Finlandais Henri Kontinen remportent le titre en battant en finale l'Allemande Anna-Lena Grönefeld et le Colombien Robert Farah (7-6, 6-4). Il s'agit de leur  respectif en Grand Chelem dans la discipline.

Autres 
 La joueuse anglaise de quinze ans Francesca Jones, engagée en simple filles (elle perdra au deuxième tour), est atteinte de dysplasie ectodermique ectrodactylie, ou syndrome EEM, une maladie génétique qui l'a fait naître avec six doigts et sept orteils.
 Le , la direction de Wimbledon annule la participation de Marion Bartoli au double du Tournoi des Légendes en raison de l'état de santé de l'ancienne joueuse. Celle-ci, qui apparaît très affaiblie et ne pèserait plus qu'entre , souffre selon ses dires d'un virus qui l'empêche de s'alimenter.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Tournoi des Légendes

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

2016
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en juin 2016
Tennis en juillet 2016
Sport à Londres en 2016